

Geografia 
 Isole Moala – isole dell'arcipelago di Lau nelle Figi

Persone 
 George Moala – rugbista a 15 neozelandese
 Lafaele Moala – ex calciatore tongano

Altro 
  Moala – genere di coleotteri